Por Luis Carbonell pueden entenderse los siguientes conceptos.

 Luis Carbonell Parra (1924-2015), científico venezolano;
 Luis Carbonell Pullés (1923-2014), artista y músico cubano;
 Luis Carbonell Artajona (2003), futbolista español.